Папе́рный — еврейская фамилия; имеет женскую форму Папе́рная.

Известные носители 
 Паперный, Алексей Михайлович (род. 1963) — российский поэт, музыкант.
 Паперный, Владимир Зиновьевич (род. 1944) — советский, американский и российский писатель, дизайнер, искусствовед, культуролог, историк архитектуры.
 Паперный, Евгений Васильевич (род. 1950) — советский и украинский актёр.
 Паперный, Зиновий Самойлович (1919—1996) — советский и российский литературовед, критик.

 Паперная, Эстер Соломоновна (1900—1987) — советская писательница, пародистка, переводчица, детская писательница.

Примечания